Bzovik (Servië), een plaats in de Servische gemeente Kraljevo
 Bzovík, een gemeente in het Slowaakse district Krupina, regio Banská Bystrica